Mario Alberto Santana (Comodoro Rivadavia, 23 de dezembro de 1981) é um futebolista argentino que atua como meia. Atualmente, joga pelo Frosinone, por empréstimo do Genoa.

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Venezia Football Club
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Sporting Clube Olhanense
Futebolistas do Frosinone Calcio
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005